Royal League 2004/2005 var den första säsongen av den skandinaviska fotbollsturneringen Royal League. Spelet startade 11 november 2004 och slutade i en final mellan FC Köpenhamn och IFK Göteborg 26 maj 2005, där FC Köpenhamn segrade på straffsparksläggning med 12–11.

Lag och arenor

  Spelade aldrig någon match på den stadion.

Gruppspel

Första gruppspelsomgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Andra gruppspelsomgången

Grupp 1

Grupp 2

Final

Skytteligan

Källor

2004 i Danmark
2004 i Norge
Fotboll i Sverige 2004
2005 i Danmark
2005 i Norge
Fotboll i Sverige 2005
Fotbollssäsongen 2004/2005